María Enriqueta Estuardo / En Inglés: Mary Henrietta Stuart (palacio de St. James, Londres, 4 de noviembre de 1631 - abadía de Westminster, 24 de diciembre de 1660). Fue una princesa inglesa, como la tercera de los nueve hijos del rey Carlos I de Inglaterra y de su esposa, la princesa Enriqueta María de Francia. Fue la primera princesa real de Inglaterra. 

Fue princesa de Orange y condesa de Nassau por matrimonio con el príncipe Guillermo II, y corregente de su hijo, príncipe soberano Guillermo III, durante su minoría, de 1651 a 1660.

Es bien conocido el hecho de que la Guerra Civil inglesa llevó a la ejecución del rey Carlos I, en enero de 1649, así como la restauración de su hijo mayor como Carlos II once años después. Pero lo que sucedió con los otros hijos sobrevivientes del rey es mucho menos familiar.

Primeros años  
María nació nació el 4 de noviembre de 1631 en el Palacio de St. James, en Londres. Fue la tercera de los nueve hijos del rey Carlos I de Inglaterra y Enriqueta María de Francia. Fue nombrada en honor a su madre. Por su religión, fue imposible que su madre fuera coronada reina al lado de su padre. En un principio, sus relaciones eran frías. Pero, en agosto de 1628, el Duque de Buckingham fue asesinado, posiblemente por órdenes de Enriqueta María. Después de esto, su relación con el rey mejoró notablemente, naciendo finalmente entre ellos profundos lazos de amor y afecto. 

Su padre, Carlos I, la designó Princesa Real en 1642, estableciendo así la tradición de que la hija mayor del soberano británico, pudiera llevar este título. El título nació cuando la reina Enriqueta María, hija del rey Enrique IV de Francia, quiso imitar la forma en que se llamaba a la hija mayor del rey francés (Madame Royale). Hasta ese momento, las hijas mayores de los reyes ingleses y escoceses, tenían diversos títulos como dama o princesa (las hijas más jóvenes de los soberanos británicos no se titulaban consistentemente como princesas de Gran Bretaña y se llamaban Alteza Real, hasta el ascenso de Jorge I, en 1714).

Su padre tenía ambiciosos planes para ella, pues deseaba casarla nada menos que con el príncipe de Asturias, Baltasar Carlos, único hijo y heredero del rey Felipe IV de España, aunque su madre, la reina Enriqueta María, era anti-española y estaba en contra de una alianza con España. Su primo, el elector palatino Carlos Luis, era también un pretendiente a su mano. Sin embargo, ninguna de estas proposiciones nupciales llegaron a concretarse, siendo entonces comprometida con el príncipe Guillermo de Nassau, hijo y heredero de Enrique Federico, príncipe de Orange-Nassau y estatúder de las Provincias Unidas.

Matrimonio y vida posterior 
Carlos I aceptó el matrimonio, con la condición de que la República Holandesa, estableciera una alianza política con Inglaterra. Pese a esto, la alianza nunca se materializó y Carlos finalmente permitió que el matrimonio se llevara a cabo sin ella.

En abril de 1641, Guillermo llegó a Londres con un gran séquito. El matrimonio se celebró el 2 de mayo de 1641, en la Capilla Real del palacio de Whitehall,  Londres. La novia usó un vestido plateado tradicional, que fue llevado por 16 mujeres. Mientras que el novio vistió un traje de terciopelo rojo. Durante la noche de bodas, la princesa se acostó ceremoniosamente en el dormitorio de la reina, en Whitehall, y Guillermo besó a su novia para luego se acostarse a su lado en la cama. Sin embargo, el enlace no fue consumado hasta varios años más tarde, debido a la juventud de los novios. La princesa sólo tenía nueve años de edad, mientras que el novio tenía quince. Guillermo era un chico guapo y bien educado, y parece que la pareja se gustaba de verdad. Sin embargo, María nunca aprendió a hablar neerlandés y no le gustaba vivir la República Holandesa.

Como María era todavía bastante joven, se decidió que permanecería en Inglaterra hasta finales de 1642. En febrero de 1642, María parte a los Países Bajos con su madre, Enriqueta María. Zarpó de Inglaterra a La Haya en la República Holandesa. Una vez en La Haya, María fue recibida calurosamente por sus suegros y su tía paterna Isabel Estuardo, la Electora palatina, y algunos de sus hijos. Se celebró una segunda ceremonia de matrimonio en La Haya, el 4 de noviembre de 1643.

En 1644, en su calidad de nuera del estatúder, comienza a formar parte de la vida pública holandesa. Ella era impopular entre los holandeses debido a la lealtad y afecto que la unía con su familia, los Estuardo. Finalmente, la opinión pública se volvió totalmente en contra suya por la hospitalidad que demostró a sus hermanos, los exiliados Carlos II y el duque de York (futuro Jacobo II), por lo que se decide prohibirle recibir a sus parientes. 

El 14 de marzo de 1647, su marido, Guillermo II, sucede a su padre como estatúder (gobernante de las provincias neerlandesas). En 1648, Guillermo se opuso a la firma de la Paz de Westfalia, pese a que ésta reconocía la independencia de los Países Bajos. Comenzó entonces negociaciones secretas con Francia para tratar de extender su poder bajo un Estado centralizado. Además, inició acciones para apoyar la reinstauración de su cuñado, Carlos II, en el trono inglés. El 8 de noviembre de 1650, poco después de intentar la toma de Ámsterdam de manos de sus opositores políticos, él murió de viruela a los 24 años. María estaba embarazada al momento de su muerte. Había sufrido un aborto espontáneo en el otoño de 1647 y se temía que se hubiera vuelto infértil. Ella aplastó esos rumores cuando volvió a quedar embarazada. Dio a luz a un hijo sano.

El único hijo del matrimonio, Guillermo (futuro Guillermo III de Inglaterra), nació ocho días más tarde, el 14 de noviembre. María, ahora princesa viuda de Orange, es obligada a compartir la tutela de su hijo con su abuela paterna, la condesa Amalia de Solms-Braunfels, y con Federico Guillermo, elector de Brandemburgo. María quiso nombrar a su hijo Carlos, en honor a su hermano (el rey Carlos II de Inglaterra), pero su suegra insistió en que su nieto se llamara Guillermo.

La relación de María con su suegra, Amalia, no fue muy buena, mientras que la relación con la corte rival de Isabel Estuardo, que también era su tía, fue muy buena. Amalia no apreció cuánto dinero se destinó a los exiliados ingleses que habían llegado a La Haya. Guillermo había sido el principal partidario del futuro rey Carlos II y del futuro Jacobo II, en el exilio. María se había quedado viuda a la edad de 19 años. Las tensiones entre ella y su suegra volvieron a aumentar.

Últimos años y muerte 
De 1654 a 1657, la princesa pasó la mayoría de su tiempo lejos de los Países Bajos. María se retiró de la vida de la corte en La Haya y vivió en un pabellón de caza llamado Honselaarsdijk. Entre enero de 1656 y febrero de 1657, vivió con su madre Enriqueta María, en Francia, después de lo cual volvió a vivir en La Haya.

En 1657 ella se convierte en regente del principado de Orange, a nombre de su hijo, pero las dificultades de su posición la condujeron a implorar la ayuda de rey Luis XIV de Francia. Su primo hermano, el rey Luis XIV de Francia, acudió en su ayuda militar para que pudiera consolidar su posición. El rey francés acepta a cambio de que se le entregue el control total sobre el principado. 

En mayo de 1660, María vio cómo sus hermanos Carlos y Jacobo zarpaban de La Haya y regresaban a Inglaterra tras la restauración al trono de Carlos (el rey Carlos II). María regresó a su país de nacimiento en septiembre de 1660 para visitar a su hermano. Aunque la corte estaba de luto por su hermano Enrique, duque de Gloucester que había muerto de viruela, sus hermanos Carlos y Jacobo viajaron por el río Támesis para encontrarla. La restauración de Carlos II en Inglaterra (29 de mayo de 1660), logra afianzar y consolidar la posición de la princesa viuda y de su hijo en Holanda. 

Lamentablemente, María no tuvo mucho tiempo para celebrar la restauración de su hermano. El 20 de diciembre de 1660, María enfermó de viruela y al día siguiente estaba gravemente enferma. Murió en el palacio de Whitehall, el 24 de diciembre de 1660, a los 29 años de edad, siendo sepultada en la abadía de Westminster. Fue enterrada en la Capilla de Enrique VII, en la Abadía de Westminster en Londres, Inglaterra. Su hijo Guillermo tenía solo diez años y había perdido a ambos padres a causa de la viruela. La esposa de William y co-gobernante, la reina María II, también moriría de viruela a la edad de 32 años.

Su mayor triunfo se produjo después de su muerte, cuando su hijo se convirtió en el rey Guillermo III de Inglaterra, Escocia (II) e Irlanda, al casarse con María II de Inglaterra (hija de Jacobo II de Inglaterra, y hermano de María). El 30 de junio de 1688, «los Siete Inmortales» solicitaron secretamente a Guillermo III —que estaba en los Países Bajos con María— venir a Inglaterra con un ejército. El ejército y la marina inglesa, que estaban disgustados, se acercaron a Guillermo, la confianza de los ingleses en Jacobo estaba tan deteriorada que no intentaron salvar a su rey. Guillermo se sentía inseguro sobre su posición, deseaba ser considerado rey y no un mero consorte. Guillermo exigió seguir siendo rey, incluso después de la muerte de su esposa. Mientras algunos estadistas prominentes propusieron hacerla gobernante única, María, leal a su marido, rechazó la propuesta.

Ancestros

Referencias 

Casa de Estuardo
Nobles de Inglaterra del siglo XVII
Casa de Orange-Nassau
Enfermos por viruela
Fallecidos por viruela
Princesas Reales
Nacidos en Londres
Guillermo III de Inglaterra